Олга Војновић је била југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|3
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1978. || Размишљанка - измишљанка (ТВ серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Ми смо смешна породица (ТВ серија)|| /
|-
| 1983. || Велики транспорт || /
|-
| 1985. || Буња (ТВ филм)|| Флора
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Српске глумице
Југословенски глумци